Teng jsou (nejčastěji) čínská příjmení. Příjmení  (zjednodušený znak), resp.  (tradiční znak). Nezaměňovat s Tcheng (příjmení).  

Známí nositelé příjmení Teng:
 Teng Aj (鄧艾, 197–264) – čínský generál ve státě Cchao-Wej (období tří říší)
 Teng Jü (Dynastie Chan) (鄧禹, 2 - 58) – čínský generál a oficír v dynastii Chan
 Teng Jü (鄧兪, 1337–1377) -  čínský generál, jeden ze zakladatelů říše Ming
 Teng Čchao (邓超 *1979) – čínský herec, komik a zpěvák
 Teng Č' (鄧芝, †251) – čínský státní úředník, diplomat a generál ve státě Šu-chan (období tří říší)
 Teng Čching-ming (鄧清明/邓清明, *1966) – čínský kosmonaut
 Teng Š'-čchang (邓世昌, 1849–1894) – čínský militantní oficír z období pozdní říše Čching, v bitvě u ústí řeky Jalu (17. září 1894) proti japonské námořní flotile byl spolu s lodí Č'-jüan potopen
 Teng Š'-žu (邓石如, 1743–1805) – čínský kaligraf
 Teng Siao-pching (鄧小平, 1904–1997) –  čínský komunistický politik a reformátor, faktický vůdce Čínské lidové republiky od konce 70. až do počátku 90. let 20. století
 Teng Pchu-fang (鄧樸方, *1944) - syn Teng Siao-pchinga
 Teng Nan (鄧楠, *1945) - dcera Teng Siao-pchinga
 Teng Jing-čchao (鄧穎超, 1904 – 1992) - manželka Čou En-laje
 Teng Li-čchün (邓力群, 1915 – 2015) - jeden z lídrů KS Číny v 80. letech
 Teng Jen-ta (邓演达, 1895-1931) - čínský levicový generál, který chtěl politiku středu mezi KS Číny a Čankajškem, jím založená strana se po jeho smrti přejmenovala na Čínskou dělnicko-rolnickou demokratickou stranu
 Teng Ja-pching (邓亚萍/鄧亞萍, *1973) –  bývalá čínská stolní tenistka
 Teng Ťia-ťi (鄧家基, *1956) - tchawanský politik, vice-starosta Tchaj-peje

Nizozemské příjmení
 Tais Teng (* 1952) - známější pseudonym nizozemského spisovatele fantasy, vlastním jménem Thijs van Ebbenhorst Tengbergen
 Paul Teng (* 1955) - nizozemský spisovatel knižních komiksů, vlastním jménem Paul Teng Ping Ya

Reference 

Čínská příjmení